Werner Kunz ist der Name folgender Personen:

* Werner Kunz (Filmproduzent) (* 1926), Schweizer Filmproduzent
 Werner Kunz (Biologe) (* 1940), deutscher Biologe
 Werner Kunz (Chemiker) (* 1960), deutscher Chemiker
 Werner Friedrich Kunz (1896–1981), Schweizer Bildhauer und Plastiker

Siehe auch:
 Werner Kunze (Begriffsklärung)